Виланан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 16,83 км². Население — 363 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Vilanant
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны